Nina Bratčikova e Darija Jurak erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno deciso di non partecipare.

Il doppio del torneo di tennis Ankara Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Magda Linette e Katarzyna Piter che hanno battuto in finale Iryna Burjačok e Valerija Solov'ëva 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Mervana Jugić-Salkić /  Oksana Kalašnikova (semifinale)
 Iryna Burjačok /  Valerija Solov'ëva (finale)

  Olga Savčuk /  Valerija Savinych (withdrew)
  Sandra Klemenschits /  Kathrin Wörle (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ankara Cup 2012